Алексей Ухтомский:
 Ухтомский, Алексей Алексеевич (1875—1942) — учёный-физиолог, создатель учения о доминанте.
 Ухтомский, Алексей Владимирович (1875—1905) — рабочий, революционер, эсер.